Königsau steht für:
 Königsau, Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz
 Königsau (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Königsauer Moos

 Königsau (Gemeinde Sandl), Ortschaft der Gemeinde Neumarkt im Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

 Königsau (dänisch: Kongeå), Fluss in Dänemark
 Königsau, deutsche Bezeichnung für einen Ort in Galizien, Ukraine, siehe Riwne (Drohobytsch)

Siehe auch:
 Königsaue